Messe solennelle (frz. feierliche Messe) ist der Name folgender musikalischer Werke:

 Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile von Charles Gounod
 Messe solennelle (Berlioz) von Hector Berlioz
 Messe solennelle (Franck) von César Franck
 Messe solennelle (Vierne) von Louis Vierne
 Petite Messe solennelle, oft auch einfach Messe solennelle genannt, von Gioachino Rossini

Siehe auch
 Missa solemnis